Петропавловское сельское поселение — упразднённое муниципальное образование в составе Большесосновского района Пермского края.

Административный центр — село Петропавловск.

Существовало с 19 декабря 2004 года по 14 мая 2021 года Большесосновский муниципальный район, упразднено в связи с преобразованием муниципального района в муниципальный округ.

Население

Населённые пункты 
В состав поселения входили 9 населённых пунктов:
 сёла: Петропавловск, Пермяки, Солоды.
 деревни: Большие Кизели, Киприно, Кузнецы, Малиновка, Русский Лем, Селетки.

Примечания 

Упразднённые сельские поселения Пермского края
Сельские поселения, упразднённые в 2021 году
Муниципальные образования Большесосновского района